Stockholm city kan syfta på:
Stockholms city – ett centralt område i Stockholms innerstad
Stockholm City (pendeltågsstation) – en järnvägsstation för Stockholms pendeltåg
Stockholm City (tidning) – en gratistidning (2002–2011)